Friend (wspinaczka) – przyrząd wspinaczkowy
 Friend (Nebraska) – miasto w Nebrasce
Osoby o nazwisku Friend:
 Rachel Friend – australijska aktorka
 Rupert Friend – angielski aktor